

Personnalités 

 Enzo Moavero Milanesi (né en 1954), homme politique italien, ministre des Affaires étrangères ;
 Guido Milanesi (1875-1956), amiral et écrivain italien.

Noms dérivés 
 Portrait de Biagio Milanesi, œuvre du Pérugin, 1500.

Voir aussi 
  est aussi le pluriel de , « milanais », comme dans :
Azienda Trasporti Milanesi, société de transports de Milan, en Italie ;